Джохар () — многозначное слово.
 Джохар — мужское имя персидско-арабского происхождения, часто встречаемое в Чечне (например, Джохар Дудаев), изредка в Дагестане, Азербайджане и Иране.
 Имя «Джохар» является однокоренным с именем «Джавахарлал» («Драгоценный камень лал»).
 Джавахарлал Неру.
 Джохар, Каран (род. 1972) — индийский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и телеведущий.
 Джохар, Саид Мохаммед (1918—2006) — коморский политический деятель, дипломат.

Топонимика
 Джохар — название города Грозного с 1998 года в Чеченской Республике Ичкерия.
 Джохор — штат Малайзии.
 Джохор-Бару — город в Малайзии.
 Дхавхар — город в округе Тхане в индийском штате Махараштра.

Примечания